— девиз правления (нэнго) японских императоров Момодзоно и Го-Сакурамати, использовавшийся с 1751 по 1764 год.

Продолжительность 
Начало и конец эры:
 27-й день 10-й луны 4-го года Канъэн (по григорианскому календарю — 14 декабря 1751);
 2-й день 6-й луны 14-го года Хорэки (по григорианскому календарю — 30 июня 1764).

Происхождение 
Название нэнго было заимствовано из 5-го цзюаня древнекитайского сочинения «Чжэнь-гуань чжэнъяо» ():「及恭承宝暦、奉帝図、垂拱無為、氛埃靖息」.

События 
 1752 год (2-й год Хорэки) — прибыл посол из царства Рюкю;
 1758 год (8-й год Хорэки) — ;
 1760 год (10-й год Хорэки) — новым сёгуном стал Токугава Иэхару, сменивший на этом посту Токугаву Иэсигэ;
 1762 год (12-й год Хорэки) — император Момодзоно отрёкся от престола в пользу своей сестры и вскоре скончался;
 1764 год (14-й год Хорэки) — в Корею из Японии экспортировали батат.

Сравнительная таблица 
Ниже представлена таблица соответствия японского традиционного и европейского летосчисления. В скобках к номеру года японской эры указано название соответствующего года из 60-летнего цикла китайской системы гань-чжи. Японские месяцы традиционно названы лунами.

 * звёздочкой отмечены короткие месяцы (луны) продолжительностью 29 дней. Остальные месяцы длятся 30 дней.

Примечания

Литература